Geb, deus egípcio da terra, e também é considerado deus da morte. Mais tarde ficou conhecido como Seb.
 Grupo SEB (Société d'Emboutissage de Bourgogne) é uma grande empresa francesa que produz pequenos electrodomésticos.

Desambiguação